Aus Liebe zu dir ist der Titel folgender Filme:

 Aus Liebe zu dir (1952) (Because of You), US-amerikanischer Film von Joseph Pevney 
 Aus Liebe zu dir (2012), deutscher Fernsehfilm von Udo Witte